El río Ohre puede hacer referencia a:
Río Ohre, un afluente del río Elba por la izquierda que fluye por el norte de Alemania.
Río Ohře, un afluente del río Elba por la izquierda que fluye por el sur de Alemania y República Checa.